NTSV steht für:

 Niendorfer TSV (auch NTSV Hamburg), Sportverein aus Niendorf, Stadtteil von Hamburg
 NTSV Strand 08, Sportverein aus Niendorf, Ortsteil von Timmendorfer Strand

Abkürzung